Teatre Apol·lo (Barcelona)
 Teatre Apol·lo de València
 Teatre Apol·lo (Vilanova i la Geltrú)
 Teatre Apolo (El Algar)
 Teatro Apolo (Almeria)
 Teatro Apolo (Madrid)
 Teatro Apolo (Miranda de Ebro)
 Teatro Apollo (Roma), Itàlia
 Apollo Theater (Chicago), EUA
 Apollo Theater (Nova York), EUA
 Apollo Theatre de Londres
 Apolloteatret, Copenhaguen (Dinamarca).